

Persone 
 Cristoforo Lucich – ammiraglio dalmata della flotta della Repubblica di Venezia.
 Luca Lucich – dragomanno e spia dalmata al servizio della Repubblica di Venezia.
 Girolamo Lucich – vescovo dalmata nato in Bosnia. 
 Stefano Paulovich-Lucich – vescovo dalmata di Cattaro

Pagine correlate
Lučić